Le terme non-lieu peut désigner :
 l'abandon d'une action judiciaire en cours de procédure : non-lieu
 Non-lieu en procédure pénale française ;

 un espace interchangeable où l'être humain reste anonyme : non-lieu selon l'anthropologue Marc Augé.